Razor's Edge o The Razor's Edge (Il filo del rasoio in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Il filo del rasoio (The Razor's Edge) – film del 1946 diretto da Edmund Goulding
Il filo del rasoio (The Razor's Edge) – film del 1984 diretto da John Byrum
Razor's Edge – cortometraggio del 1999 diretto da Lorenzo Benedick

Letteratura 
 Il filo del rasoio (The Razor's Edge) – romanzo di William Somerset Maugham del 1944
 Il filo del rasoio (Razor's Edge) – romanzo di fantascienza di Ivan Antonovič Efremov del 1963
 Il filo del rasoio (Razor's Edge) – romanzo horror di Robert W. Walker del 1989

Musica 
 Razor's Edge – traccia dell'album Midnight at the Lost and Found di Meat Loaf del 1983
 Razor's Edge – album dei The Groundhogs del 1985
 The Razor's Edge – album di Dave Holland del 1987
 The Razors Edge – album degli AC/DC del 1990
 The Razors Edge – brano musicale degli AC/DC del 1990, dall'album omonimo
 Razor's Edge – album dei The Guess Who del 1997
 Razor's Edge – singolo dei Saliva del 2004, dall'album Survival of the Sickest

Televisione 
 Sul filo del rasoio (Razor's Edge) – episodio di Edgemont

Altro 
 Razor's Edge – mossa di wrestling, variante della powerbomb
 Razor's Edge – versione migliorata del videogame Ninja Gaiden 3, che appunto prende il nome di Ninja Gaiden 3: Razor's Edge.